solanka – rodzaj roślin z rodziny komosowatych
 solanka – rodzaj wody mineralnej

 solanka – wodny roztwór soli, przeważnie kamiennej
 solanka – zupa, tradycyjne rosyjskie danie

Miejscowości w Polsce 
 Solanka – wieś woj. warmińsko-mazurskim, w pow, kętrzyńskim, w gminie Srokowo
 Solanka (gromada)

Cieki w Polsce 
 Solanka – potok, dopływ Odry
 Solanka – rzeka, górny bieg Soły (od ujścia Czernej)